Крайльсхайм () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Швебиш-Халль.  Население составляет 33 021 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 109,08 км². Официальный код  —  08 1 27 014.

Город подразделяется на 8 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга